Журнал «Karaj Awazy» був створений у 1931 році в польському Луцьку з ініціативи Олександра Мардковича — поета, письменника і діяча культури, по професії нотаріуса, великого патріота караїмського народу. Журнал виходив караїмською мовою.

Він знайомив читачів з життям луцької, кримської, литовської та єгипетської караїмської громад, містив історичні статті й оповідання, вірші, нариси про сучасників. Спеціальні випуски присвячувалися поетичним творам Якова Малецького з Паневежиса, Сергія Рудковського, караїмським пісням про біблійних пророків, героїв і історичних діячів. До 1938 року вийшло 12 номерів журналу.

Зміст номерів 

Караїмська мова
Журнали минулого
ЗМІ Луцька
Караїмські видання
Друковані видання, засновані 1931